Elektromagnetisches Katapult steht für:

 Massentreiber, als angedachte Startvorrichtung für die Raumfahrt
 als magnetisches Flugzeugkatapult auf Flugzeugträgern